Эллисон Маккензи Раган (; род. 16 июня 1992 года ) — американская женщина-вольница, выступающая в весовой категории до 60 кг.  Серебряный призёр чемпионата мира  2016 и 2017 годов. Серебряный призёр Универсиады 2013 года в Казани. Чемпион Панамериканского чемпионата по борьбе 2017 года.

Ссылки 
 

Борцы США